Rattenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rattenbach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rattenbach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Rattenbach (Oberteisendorfer Ache), rechter Zufluss der Oberteisendorfer Ache bei Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Rattenbach (Rimbach), linker Zufluss des Rimbachs (zur Kollbach, zum Vilskanal) gegenüber Horading, Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rattenbach (Schweingraben), (indirekter?) rechter Zufluss des Schweingrabens (zur Leitha) bei Sommerein, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Rattenbach (Wernsbach), rechter Zufluss des Wernsbachs (zum Rippach, zum Haselbach, zur Bibert) vor Wernsbach bei Ansbach, Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Ratzenbach